Карташе́вская — остановочный пункт в Гатчинском районе Ленинградской области на Лужском направлении Октябрьской железной дороги, расположен в посёлке Карташевская. Находится в  к западу от автодороги  (Кипень — Гатчина — Куровицы и в  к востоку от автодороги  () Санкт-Петербург — Псков.

История 
В 1887 году владелица расположенного рядом имения Н. Т. Карташевская подала прошение «об устройстве ост. платформы на 58 в. СПБ-Варшавской дороги. Деревянная, на таких же стульях с теплой будкой для сторожа. Между ст. „Суйда“ и „Сиверская“ на незначительном уклоне в 0,00277 с правой стороны пути, по направлению к Петербургу. За пользование землёй г-жа Карташевская обязана уплачивать Гл. О-ву 24 р. в год арендных денег». 7 июля 1887 года проект был утверждён Товарищем Министра тайным советником Саловым. Платформа возникла в 1894 году.

Описание 
На станции расположены две боковые платформы. Не оборудована турникетами. На платформе останавливаются большинство проходящих через неё пригородных электропоездов.

Примечания 

Остановочные пункты Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района